Кампо Сијете има више значења:

 Кампо Сијете, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Сијете (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Сијете, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику